Leichtbauplatte steht für:
 Holzwolle-Leichtbauplatte, einen in den 1930er Jahren insbesondere in Deutschland und Österreich entwickelten Bau- und Dämmstoff
 Hanfschäben-Leichtbauplatte, einen traditionellen, heute selten verwendeten Bau- und Dämmstoff

Leichtbauplatte bezeichnet außerdem:
 Leichtbauplatten als Bestandteil moderner Messebau-Systeme